Elmerina är ett släkte av svampar. Elmerina ingår i ordningen Auriculariales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Elmerina